Castell de Castellfollit del Boix
 Castell de Castellfollit de Riubregós
 Castell de Castellfollit de la Roca
 Castell de Castellfollit (Vimbodí)